Шума може да се отнася за:

 Листа, вегетативни органи при растенията
 Шума, село в Западна България
 Шум, силен или слаб звук с неопределена и честота